Agència Catalana de Turisme
 A.C.T, grup de rock de Suècia.
 ACT, sigles en anglès de Australian Capital Territory, en català Territori de la Capital Australiana